Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, který nestartoval společně. Roger-Vasselinovým spoluhráčem se stal jeho krajan Benoît Paire, s nímž v úvodním kole nestačil na švédsko-jihoafrickou dvojici Johan Brunström a Raven Klaasen. Mahut se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Deblový titul získala francouzská nenasazená dvojice Marc Gicquel a Michaël Llodra, která ve finále přehrála pár Johan Brunström a Raven Klaasen po prvních dvou vyrovnaných setech 6–3, 3–6, až v rozhodujícím supertiebraku [11–9].

Nasazení párů 
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (semifinále)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013